Gabriel Rocha − meksykański bokser
 Rocha – miasto w Urugwaju
 Rocha – departament Urugwaju
 rocha – gatunek ryby z rodziny rochowatych
 Rocha – odmiana uprawna gruszy popularna w Portugalii